Хасково е град в България, чието име носят:

 Област Хасково
 Община Хасково
 ФК Хасково
 ТЕЦ Хасково